Ved et dataformat forstår man inden for informationsteknologi en vedtagen konvention (standard) for, hvordan data skal lagres og fortolkes, når man vil have adgang til informationer, der er kodet i det pågældende format.

Ofte forstås der et filformat, idet mange data primært lagres på computere eller på flytbare medier. 

Et dataformat kan være åbent, dvs. at specifikationen er offentligt tilgængelig og kan anvendes af alle (formatet er i så fald ofte administreret af et standardiseringsorgan), eller det kan være proprietært, dvs. at det tilhører et bestemt firma, og hvor specifikationen ikke nødvendigvis er offentligt kendt.

Eksempler på dataformater
 datatype, det er en angivelse af, hvilke værdier en variabel i et computerprogram kan antage. En streng kan indeholde tekster, en heltalsvariabel kun heltal (inden for et vist interval), en boolsk variabel kun værdierne sand eller falsk (i nogle implementeringer også ”ikke angivet” (null))
 lagringsformat, et format for indkodning af data med henblik på lagring på et bestemt lagringsmedie
 filformat, et format der angiver en særlig indkodning af bestemte data i en fil på en computer.
 container-format, et format for standardiseret indkodning af data for lyd(billede efter en specifik codec (som angiver standarden for kompression og dekompression)
 indholdsformat, et format der repræsenterer indholdet for bestemte medier som data
 audio-format, et format for indkodede lyde (ofte musik)
 video-format, et format for indkodede videoer